Суперкубок Нідерландів з футболу 2015  — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2015 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Гронінгеном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2015
Нідерланди
2015 у нідерландському спорті